Яшино (до 1948 — Вахвиала, ) — посёлок в Селезнёвском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Название 
Зимой 1948 года согласно постановлению общего собрания колхозников колхоза «Большевик» деревня Вахвиала получила новое наименование — деревня Яшино, с обоснованием: «В память Героя Советского Союза Яшина Г. Ф., погибшего на территории Выборгского района». Герой Советского Союза старшина Георгий Филиппович Яшин , 1908 года рождения, погибшим считался ошибочно. Умер в 1959 году.

Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 года.

История 

До 1939 года село Вахвиала входило в состав одноимённой волости Выборгской губернии Финляндской республики.
 
С 1 января 1940 года по 31 октября 1944 года — в составе Карело-Финской ССР.

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года — финская оккупация. 

С 1 ноября 1944 года в составе Вахвиальского сельсовета Выборгского района.

С 1 октября 1948 года учитывается административными данными как деревня Яшино в составе Яшинского сельсовета.

В 1958 году население деревни составляло 138 человек.

С 1 мая 1965 года в составе Кравцовского сельсовета.

Согласно административным данным 1966 года посёлок Яшино входил в состав Кравцовского сельсовета.

Согласно данным 1973 и 1990 годов посёлок Яшино входил в состав Селезнёвского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Яшино Селезнёвской волости проживали 69 человек, в 2002 году — 89 человек (русские — 94 %).

В 2007 году в посёлке Яшино Селезнёвского СП проживали 78 человек, в 2010 году — 144 человека.

География 
Посёлок находится в западной части района на автодороге  (Селезнёво — Лужайка).

Расстояние до административного центра поселения — 14 км. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Лужайка — 5 км.

Посёлок находится на правом берегу реки Бусловка.

Демография

Фото

Улицы 
Брусничный проезд, Бусловская, Весенняя, Еловый проезд, Лесная, Лиственная Аллея, Солнечная, Сосновая, Счастливый проезд, Ясный проезд, Яшинское шоссе.

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)